Niemcy:
 Jülich – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Düren
 Jülich – były powiat

Osoby:
 Wilhelm von Jülich – przywódca powstania

Inne:
 Jülich – księstwo

Zobacz też:
 Forschungszentrum Jülich
 Jülich-Kleve-Berg